Служба военной контрразведки (, SKW) — спецслужба Республики Польша, отвечающая за защиту от внутренних угроз национальной безопасности и обороны Польши и боеспособность польских вооружённых сил в соответствии с Законом от 9 июня 2006 года. Находится в подчинении Министерства национальной обороны. Создана после расформирования Военной информационной службы решением сейма Польши 30 сентября 2006 года.

Штаб-квартира SKW находится в Варшаве на улице Очки,1.

В настоящее время SKW возглавляет бригадный генерал Януш Носек.

Организационная структура 
 Оперативное управление
 Совет защиты экономических интересов Вооружённых Сил
 Совет защиты Вооружённых Сил
 Управление информационной безопасности
 Отдел технологии и наблюдения
 Управление радиоконтрразведки
 Управление коммуникаций и информационных технологий
 Управление охраны и внутренней безопасности
 Управление логистики
 Управление учёта и архивов
 Управление кадров
 Управление по правовым вопросам
 Отдел по финансовому надзору
 Отдел внутреннего аудита
 Аппарат начальника SKW
 Инспекция SKW в Гдыне
 Инспекция SKW в Кракове
 Инспекция SKW в Люблине
 Инспекция SKW в Познани
 Инспекция SKW в Варшаве

Функции 
 Выявление, предупреждение и расследование преступлений, совершенных военнослужащими Войска Польского и другими сотрудниками учреждений Министерства национальной обороны, в том числе:
 преступлений против мира, человечности и военных преступлений, в соответствии с определением в главе XVI Закона от 6 июня 1997 от Польской Республики и в главе XVII Закона от 6 июня 1997 года;
 упомянутых в статье 140 Закона от 6 июня 1997;
 упомянутых в статьях 228—230 Закона от 6 июня 1997 года, где они могут поставить под угрозу безопасность и боеспособность польских вооружённых сил;
 против раскрытия секретной информации;
 связанных с торговлей товарами, технологиями и услугами, имеющими стратегическое значение для национальной безопасности;
 связанных с террористической деятельностью.
 Взаимодействие с военной полицией и другими органами, уполномоченными расследовать преступления, перечисленные в пункте 1.
 Выполнение задач по защите государства
 Сбор, анализ, обработка информации, которая может иметь отношение к вопросам обороны, безопасности и боеспособности польских вооружённых сил;
 Проведение контрразведывательных операций в сфере радиоэлектронной борьбы, а также для защиты криптографических данных;
 Участие в планировании и осуществлении контроля за выполнением международных соглашений по разоружению;
 Обеспечения безопасности воинских частей и личного состава при выполнения задач за пределами страны;
 Обеспечение безопасности научно-исследовательских работ по заказу вооружённых сил Польши, а также производства и сбыта товаров, технологий и услуг для польских вооружённых сил;
 Другие функции, предусмотренные законодательством Польши, а также международными соглашениями Республики Польша.

Глава SKW 
Начальник Службы военной контрразведки назначается и освобождается от должности премьер-министром страны по представлению министра обороны, после консультаций с президентом Польши и специальным комитетом Сейма по вопросам спецслужб.

Начальник Службы военной контрразведки может быть освобождён от должности в следующих случаях:
 добровольная отставка;
 отказ от польского гражданства или получение гражданства другого государства;
 вступления в силу приговора суда за совершённое преступление;
 потеря дееспособности;
 неисполнение своих обязанностей по причине болезни в течение более 3 месяцев подряд.

Руководство SKW с 2006

См. также 
 Список  спецслужб Польши

Примечания 

Спецслужбы Польши